Близость — название нескольких фильмов:
 «Близость» () — фильм США 2001 года.
 «Близость» () — психологическая драма 2004 года Майка Николса по одноимённой пьесе Патрика Марбера.
 «Близость» () — драма 2008 года режиссёра Тима Файвела, снятая по одноимённому роману Сары Уотерс.
 «» () японский фильм режиссёра Рюсукэ Хамагути, вышедший в 2012 году

См. также 

 Половая близость